Suseni se poate referi la una din următoarele localități din România:

 :
 Suseni, județul Vaslui
 :
 Suseni, reședința comunei cu același nume, județul Argeș
 Chirițești (Suseni), Argeș, localitatea aparține administrativ de Suseni
 Gălășești (Suseni), Argeș, localitatea aparține administrativ de Suseni
 Ștefănești (Suseni), Argeș, localitatea aparține administrativ de Suseni
 Strâmbeni (Suseni), Argeș, localitatea aparține administrativ de Suseni
 Suseni (Bogați), Argeș, o localitate în județul Argeș, Muntenia, România
 Suseni-Socetu, județul Dâmbovița
 Suseni, județul Giurgiu
 Suseni, județul Vâlcea
 :
 Suseni, județul Gorj

 Râul Suseni, județul Gorj, afluent al râului Șușița
 Râul Scărișoara, Suseni, un curs de apă, afluent al râului Suseni
 Râul Valea Seacă, Suseni, un curs de apă, afluent al râului Suseni
 :
 Suseni (), județul Alba
 Susenii Bârgăului (), o localitate în județul Bistrița-Năsăud, Transilvania, România
 Suseni (, ), reședința comunei cu același nume, județul Harghita
 Suseni (), județul Hunedoara
 Suseni, mai demult: Fălfalău, Fălfălău (, ), reședința comunei cu același nume, județul Mureș

Vezi și 
 Susani (dezambiguizare)
 Viorica Susanu (* 1975, Galați), o canotoare română
 Joseni
 Josani
 Josan, Josanu

Toponime românești